Биньян (иногда бинъян, от  binyānīm/бинъяним) — порода глагола в иврите, образуется от трёхсогласного корня и служит для выражения различных изменений в первичном значении корня: изменений в направлении действия (то есть залоговых отношений), а также характера его протекания (то есть видовых оттенков).

В иврите выделяют семь пород глагола . Для их обозначения применяется корень , образующий слова со значением действия. Данный корень заимствован из арабской грамматической традиции, он неудобен тем, что содержит гортанный ע, поэтому на практике для построения парадигм может употребляться корень  или . Недостатком первого является его семантика (умерщвление, убийство), а второго — наличие , который может быть и служебным в составе словообразовательной модели.

Породы глаголов иврита принято изображать парами, как показано на схеме ниже: в каждой паре один глагол обозначает действительное действие, а другой — страдательное по отношению к нему. Глаголы породы hiθpaʕʕēl не имеют пары и как правило обозначают действие возвратное (одеваться) или взаимное (переписываться).

Глаголы пород puʕʕal и hufʕal не имеют форм склоняемого инфинитива и повелительного наклонения. Переходными могут быть только глаголы пород pāʕal, piʕʕēl и hifʕīl.

В арабском языке формы, соответствующие ивритским породам puʕʕal и hufʕal, не выделяются в отдельные породы, а считаются формами страдательного залога от аналогов piʕʕēl (породы faʕʕala) и hifʕīl (породы ʔafʕala), при этом там имеется соответствие для nifʕal (порода infaʕala).

Па’аль 
Эта порода характеризуется тем, что в ней к корню не добавляются дополнительные служебные буквы (кроме приставок и окончаний глагольных форм).

Порода pāʕal делится на несколько типов по огласовке ударного слога словарной формы (3 л., ед. ч., м. р.) в перфекте и имперфекте. Первый тип, основной и самый распространённый, — a в перфекте и ō в имперфекте ( šāmar — yišmōr). Второй тип — ē в перфекте и а в имперфекте ( kāβēδ — yiχβaδ); глаголы второго типа могут быть правильными или иметь 3-й корневой алеф. Третий тип, самый редкий, — ō в перфекте и а в имперфекте ( qātˤōn — yiqtˤan); такие глаголы обычно правильные. К глаголам всех трёх групп можно отнести и некоторые пустые глаголы, однако они имеют свои особенности спряжения.

Глаголы второго и третьего типов в подавляющем большинстве обозначают состояние. Среди глаголов первого типа также есть случаи с а в имперфекте, к ним прежде всего относятся глаголы со 2-й или 3-й корневой гортанной.

В современном иврите проявляется тенденция к подведению всех глаголов под первый тип, особенно в формах перфекта.

Ниже даны формы первого типа правильных корней (на примере корня šmr).

Глаголы с 1-й корневой гортанной в перфекте спрягаются одинаково (в формах 2-го лица мн. ч. шва заменяется на хатаф-патах), но в имперфекте существует несколько вариантов.

Если 1-я корневая алеф, в формах имперфекта без окончания она огласуется хатаф-сеголем, а приставки — сеголем; при присоединении окончаний (кроме -nā) алеф и приставки огласуются патахом. Семь глаголов (корни ʔbd, ʔby, ʔhb, ʔxz, ʔkl, ʔmr, ʔpy) в имперфекте спрягаются по-особому: алеф не читается, приставка огласуется ō, 2-я корневая — а.

Глаголы с другими гортанными разделяются на два типа. В типе «эфъоль» (ō после 2-й корневой) приставка и гортанная огласуются патахами, в типе «эфъаль» (а после 2-й корневой) — сеголями.

В форме 1-го лица ед. ч. огласовки приставки и гортанной всегда «сеголь — хатаф-сеголь» (кроме упомянутых выше семи глаголов: 1-й корневой алеф в этой форме не удваивается и огласуется ō).

Глаголы со 2-й корневой гортанной только заменяют шва на хатаф-патах, где это необходимо; в имперфекте спрягаются по типу «эфъаль».

Глаголы с 3-й корневой гортанной (кроме алеф) практически не отличаются в спряжении от правильных; в имперфекте спрягаются по типу «эфъаль». В Танахе зафиксированы формы 2-го лица ед. ч. ж. р., огласованные как  (предположительно, чтобы указать на два варианта чтения: šāmáʕaθ и šāmaʕt).

3-й корневой алеф в позиции, где по модели положен шва, становится немым, шва исчезает (соответственно, в следующей согласной отсутствует лёгкий дагеш), а предшествующий гласный удлиняется. В имперфекте в форме 2-го лица, мн. ч., ж. р. в ударном слоге — сеголь.

Глаголы с 1-й корневой йуд образуют перфект как правильные. В имперфекте у большей части этих глаголов начальный дифтонг *iy превращается в ī. В восьми корнях (ysˤʔ, ylħ, yrd, yxd, yld, yqʕ, ydʕ, yšb) в имперфекте и императиве йуд выпадает, все приставки огласуются цере (в корнях yqʕ, ydʕ цере при 2-й корневой под влиянием гортанной заменяется на патах, а в корне ysˤʔ действует гизра, связанная с 3-м корневым алефом). В семи корнях (ysˤb, ysˤq, ysˤʕ, ysˤt, ysˤg, ysˤr, yzʕ) в имперфекте йуд сливается со 2-й корневой (цади или зайн), в которой возникает сильный дагеш; в императиве йуд сохраняется.

Глаголы с 1-й корневой нун образуют перфект как правильные; в имперфекте нун сливается со 2-й корневой, в которой возникает сильный дагеш. В императиве в глаголах типа «эфъоль» нун сохраняется, в глаголах типа «эфъаль» чаще выпадает.

Глаголы со 2-й корневой йуд / вав («пустые») в перфекте огласуются ā (исключения: глагол  mēθ огласуется ē, глаголы  bōš, ōr — ō). В имперфекте и императиве глаголы с йуд огласуются ī, с вав — ū, частично ō ( bōš — yēβōš,  ōr — yāʔōr,  bā — yāβo). Основа причастий совпадает со словарной формой.

Глаголы с 3-й корневой йуд в перфекте в формах 1-го и 2-го лица огласуются ī, причём йуд становится частью огласовки; в формах 3-го лица ударная огласовка — камац, а на месте йуда возникает немой hей, причём в ж.р. ему предшествует вставной тав; в форме 3-го лица мн.ч. йуд выпадает полностью. В имперфекте в формах без окончаний на месте йуда возникает немой hей, ударная огласовка — сеголь (е); в формах с окончаниями (кроме -nā) йуд выпадает полностью.

Ниф’аль 
Чаще всего эта порода обозначает страдательное или возвратное действие по отношению к действию породы pāʕal, но по ней также образовано немало глаголов, обозначающих переход в состояние (ложиться) либо просто активное действие (входить).

Правильные глаголы образуют формы этой породы следующим образом.

В перфекте у глаголов с первой гортанной происходит замена шва на хатаф-сеголь и понижение предшествующего i до e. В имперфекте (здесь к корням с первой гортанной прибавляются корни с первым реш) шва заменяется на хатаф-патах, а отсутствие дагеша компенсируется переходом i в ē.

Глаголы, в корнях которых вторая буква — гортанная, всего лишь заменяют шва на хатаф-патах.

У глаголов с третьей корневой гортанной происходит понижение гласных в причастии ж. р. ед. ч., имперфекте и императиве. Из них выделяются глаголы с третьим алефом, где происходит удлинение гласных, а алеф становится немым.

Йуд в глаголах, где он первый корневой, в перфекте и причастиях переходит в ō, первый корневой нун же ассимилируется со второй корневой. В имперфекте и императиве они оба удваиваются, как обычные согласные.

В пустых глаголах второй корневой переходит в ō или ū. В 1-м и 2-м лице перфекта различают классические (справа) и современные (слева) формы.

Глаголы с третьей корневой слабой спрягаются следующим образом.

В удвоенных глаголах удвоение происходит в формах с окончаниями.

Пи’эль 
Эта порода исторически образовывалась удвоением 2-го корневого и обозначала в основном интенсивность и, реже, каузативность действия. В современном иврите эта порода приближается по значению к породе pāʕal.

Огласовка словарной формы правильных глаголов, глаголов с 1-й гортанной, 1-й и 2-й слабой, 2-й и 3-й одинаковыми — хирик-цере ( i-ē); во 2-й корневой — сильный модельный дагеш, из-за чего порода именуется «тяжёлой». В Танахе зафиксированы и другие варианты (особенно у глаголов, обозначающих каузативность):  dibber «говорить»,  xizzaq «усиливать»,  limmað «учить»; в современном иврите все они подводятся под основную модель.

Глаголы со второй гортанной (в том числе — реш) в корне бывают двух типов. Глаголы с реш, которая не может принимать дагеш, компенсируют его удлинением предшествующей ей гласной. Глаголы с айн, хэй и хэт не компенсируют дагеш, но зато заменяют шва под собой на хатаф-патах. Глаголы с алеф сочетают особенности обоих типов: они компенсируют дагеш удлинением гласной и заменяют своё шва.

Глаголы с третьей корневой гортанной (не реш) отличаются тем, что имеют «вкравшийся патах» в формах, где гортанная оканчивает слово. В 3-м лице, ед.ч., м.р. перфекта употребляется также и форма с понижением цере (до патаха).

Абсолютно иначе спрягается форма с третьим корневым алефом. Здесь отличие от правильных глаголов лишь в том, что алеф — немой, он не произносится.

Глаголы с третьей слабой коренной спрягаются по тем же закономерностям, что и в бинъяне pāʕal.

Пу’аль 
Эта порода — страдательный вариант породы piʕʕēl. В ней нет форм склоняемого инфинитива императива.

В правильных глаголах, глаголах с 1-й гортанной, 1-й и 2-й слабой в корне огласовка куббуц-патах (u-a).

Глаголы со второй гортанной (включая реш, но исключая хэт, при которой спряжение правильное) удлиняют гласную u до ō. Из них при алеф, айн и хэй происходит замена шва на хатаф-патах (при хэт замена может как происходить, так и не происходить).

У глаголов с третьей гортанной (не алеф) от правильной парадигмы спряжения отличается только форма причастия женского рода ед.ч. — происходит понижение гласных, оба сеголя (e) заменяются на патахи (a).

В глаголах с третьей алеф происходит удлинение.

Как и во всех бинъянах, йуд в глаголах, где он третий корневой, превращается в гласные без окончаний и с окончаниями, начинающимися на согласные, и выпадает при окончаниях-гласных.

Хиф’иль 
Эта порода обозначает каузативность (побудительность) действия.

Правильные глаголы и глаголы со второй корневой гортанной спрягаются по образцу в следующей таблице.

У глаголов с первой корневой гортанной происходит замена шва на хатаф, а в перфекте — ещё и понижение гласных. В современном иврите глаголы с хэт часто спрягаются как правильные.

Глаголы с третьей гортанной (не алеф) спрягаются с вкравшимся патахом, когда гортанная последняя. У глаголов с третьим корневым алефом происходит удлинение кратких гласных, а алеф — немой.

Глаголы с начальным йудом бывают двух типов. Большинство корней с первым в древности имели вав, а в бинъяне hifʕil образовывался дифтонг *aw, переходивший в ō. У глаголов корней ynq, ymn, ytˤb, yšr, yll сохранилось спряжение с другим дифтонгом — *ay, который переходит в ē.

У глаголов с первым коренным нуном происходит его ассимиляция со вторым коренным.

У глаголов со вторым корневым слабым он превращается в ī. В современном языке в 1-м и 2-м лице перфекте он может и вовсе выпадать. В таблице: вариант справа — литературно-классический, вариант слева — современный.

Изменения глаголов с третьим корневым слабым сопровождаетс изменениями, характерными и для других бинъянов.

У удвоенных глаголов во всех формах с окончаниями присутствует удвоенных согласный. В современном иврите в формах 1-го и 2-го лица перфекта такие глаголы спрягаются, как если бы были двубуквенными (справа — классическая форма, слева — современная).

Хуф’аль 
Эта порода — страдательный вариант породы hifʕīl.

В современном иврите огласовка этой породы: куббуц-патах (u-a). В древнем иврите породе hufʕal соответствовала hofʕal (с кратким о (камац катан) вместо u).

При первой корневой гортанной происходит замена шва на хатаф-камац, а начальный u, уподобляясь ему, переходит в o.

У глаголов со второй корнеой гортанной всего лишь шва заменяется на хатаф-патах.

Единственное отличие от правильного спряжения в спряжении глаголов с третьей корневой гортанной (не алеф) — понижение гласных в причастии женского рода ед.ч. (оба сеголя становятся патахами).

У глаголов с третьим корневым алефом происходит стандартное удлинение гласной.

Глаголы с первым корневым йудом не делятся на группы по происхождению, как в бинъяне хиф’иль, а спрягаются одинаково. Первый корневой нун ассимилируется со второй корневой. Глаголы с любой из этих особенностей имеют только один вариант как в классическом, так и в современном иврите: с ū/u.

Пустые глаголы полностью теряют свой второй слабый корневой.

Как и во всех остальных бинъянах, глаголы с третьим слабым теряют его при присоединении окончаний-гласных, в остальных же случая он сам превращается в гласную.

В глаголах, где совпадают 2-й и 3-й корневые, удвоение происходит только в формах с окончаниями-гласными, в других же случаях его нет.

Хитпа’эль 
Глаголы этой породы обозначают возвратное, взаимное и, реже, страдательное действие по отношению к действию пород pāʕal и piʕʕēl.

Правильные глаголы, глаголы с 1-й гортанной, 1-й и 2-й слабой и удвоенные спрягаются следующим образом.

Глаголы со 2-й корневой гортанной делятся на группы в своём спряжении. Глаголы со 2-й реш или алеф компенсируют дагеш удлинением гласной, глаголы со второй айн, хэй, хэт или алеф заменяют своё шва на хатаф-патах.

Глаголы с третьей гортанной (не алеф) в перфекте и имперфекте в формах без окончаний имеют два варианта: с вкравшимся патахом и с заменой цере на патах. Глаголы с 3-й корневой алеф, как и в других бинъяним, имеют удлинение гласной перед немым алефом.

Глаголы с третьей корневой слабой спрягаются следующим образом.

Редкие и исторические породы 
 Niθpaʕʕēl

Это — вариант бинъяна хитпаэль в языке Мишны.

См. также 
 Морфология иврита

Литература 
 Коэн-Цедек В., Приталь Н. Иврит через мозг.

Примечания 

Морфология (лингвистика)
Иврит
Глагол